BX est un nom qui désigne :
 BX, un modèle d'automobile produit par Citroën,
 BX, un manga publié par les éditions Delcourt,
 Bx, chanteur et rappeur de Mongolie.
 Bx, Bruxelles la capitale belge.

BX est une abréviation, qui signifie :
 Bookcrossing,

BX est un code, qui signifie :
 Bordeaux, selon la liste des quartiers maritimes,
 Brunei, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,
Benelux, pour représenter l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle,
 Coast Air (Norvège), selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes,
 Registre BX : un registre utilisé sur les microprocesseurs 8088 et dérivés

Voir aussi
 B10

Abréviation
Code